Sentieri selvaggi (The Searchers) – film del 1956 diretto da John Ford
 The Searchers – gruppo musicale inglese degli anni sessanta